Conidae — родина черевоногих молюсків ряду Hypsogastropoda.

Опис 

Всі коніди є хижаками, що полюють на малорухливу здобич (багатощетинкові черви та молюски). Біля радули знаходиться залоза, що виділяє токсичну отруту. Вона використовується молюском при полювані та при захисті.

Класифікація 
До 1993 року родина містила лише один рід Conus. Потім родина була розділена на кілька підродин.

Підродини 
 Coninae Fleming, 1822 — synonyms: Conulinae Rafinesque, 1815 (inv.); Textiliinae da Motta, 1995 (n.a.)
 Clathurellinae H. Adams & A. Adams, 1858 — synonyms: Defranciinae Gray, 1853 (inv.); Borsoniinae A. Bellardi, 1875; Pseudotominae A. Bellardi, 1888; Diptychomitrinae L. Bellardi, 1888; Mitrolumnidae Sacco, 1904; Mitromorphinae Casey, 1904; Lorinae Thiele, 1925 sensu Opinion 666
 Conorbiinae de Gregorio, 1880 — synonym: Cryptoconinae Cossmann, 1896
 Mangeliinae P. Fischer, 1883 — synonym: Cytharinae Thiele, 1929
 Oenopotinae Bogdanov, 1987 — synonym: Lorinae Thiele, 1925 sensu Thiele
 Raphitominae A. Bellardi, 1875 — synonyms: Daphnellinae Casey, 1904; Taraninae Casey, 1904; Thatcheriidae Powell, 1942; Pleurotomellinae F. Nordsieck, 1968; Andoniinae Vera-Pelaez, 2002
 † Siphopsinae Le Renard, 1995

Класифікація 2011 року 
Роди згідно з класифікацією J.K. Tucker & M.J. Tenorio (2009), та Bouchet et al. (2011):

Africonus Petuch, 1975,
Asprella Schaufuss, 1869,
Austroconus Tucker & Tenorio, 2009,
Bathyconus Tucker & Tenorio, 2009,*
Calamiconus Tucker & Tenorio, 2009,
Calibanus da Motta, 1991,
Californiconus Tucker & Tenorio, 2009,*
Chelyconus Mörch, 1852,
Conasprella Thiele, 1929,*
Conasprelloides Tucker & Tenorio, 2009,
Conus Linnaeus, 1758,
 Cornutoconus Suzuki, 1972: synonym of Taranteconus Azuma, 1972
Cylinder Montfort, 1810
Dalliconus Tucker & Tenorio, 2009,*
Darioconus Iredale, 1930,
Dauciconus Cotton, 1945,
Dendroconus Swainson, 1840,
Ductoconus da Motta, 1991,
Dyraspis Iredale, 1949,
Endemoconus Iredale, 1931,
Eremiconus Tucker & Tenorio, 2009,
Eugeniconus da Motta, 1991,
Floraconus Iredale, 1930,
Fulgiconus da Motta, 1991,
Fusiconus da Motta, 1991,*
Gastridium Modeer, 1793,
Genuanoconus Tucker & Tenorio, 2009,
Gladioconus Tucker & Tenorio, 2009,
Globiconus Tucker & Tenorio, 2009,*
Gradiconus da Motta, 1991,
Harmoniconus da Motta, 1991,
Hermes Montfort, 1810,
Jaspidiconus Petuch, 2004,*
Kalloconus da Motta, 1991,
Kenyonia Brazier, 1896,
Ketyconus da Motta, 1991,
Kioconus da Motta, 1991,
Kohniconus Tucker & Tenorio, 2009,*
Kurodaconus Shikama & Habe, 1968,
Lamniconus da Motta, 1991,
Lautoconus Monterosato, 1923,
Leporiconus Iredale, 1930,
Leptoconus Swainson, 1840,
Lilliconus Raybaudi Massilia, 1994,*
Lindaconus Petuch, 2002,
Lithoconus Mörch, 1852,
Lividoconus Wils, 1970,
Miliariconus Tucker & Tenorio, 2009,
Monteiroconus da Motta, 1991,
Nataliconus Tucker & Tenorio, 2009,
Parviconus Cotton & Godfrey, 1932,*
Perplexiconus Tucker & Tenorio, 2009,*
Phasmoconus Mörch, 1852,
Pionoconus Mörch, 1852,
Plicaustraconus Moolenbeek, 2008,
Profundiconus Kuroda, 1956,*
Protoconus da Motta, 1991,
Protostrioconus Tucker & Tenorio, 2009,
Pseudoconorbis Tucker & Tenorio, 2009,*
Pseudolilliconus Tucker & Tenorio, 2009,
Pseudonoduloconus Tucker & Tenorio, 2009,
Puncticulis Swainson, 1840,
Purpuriconus da Motta, 1991,
Pyruconus Olsson, 1967,
Quasiconus Tucker & Tenorio, 2009,*
Rhizoconus Mörch, 1852,
Rhombiconus Tucker & Tenorio, 2009,
Rolaniconus Tucker & Tenorio, 2009,
Sciteconus da Motta, 1991,
Seminoleconus Petuch, 2003,
Spuriconus Petuch, 2003,
Stellaconus Tucker & Tenorio, 2009,
Stephanoconus Mörch, 1852,
Strategoconus da Motta, 1991,
Taranteconus Azuma, 1972,
Tenorioconus Petuch & Drolshagen, 2011,
Textilia Swainson, 1840,
Trovaoconus Tucker & Tenorio, 2009,
Turriconus Shikama & Habe, 1968,
Varioconus da Motta, 1991,
Viminiconus Tucker & Tenorio, 2009,*
Virgiconus Cotton, 1945,
Virroconus Iredale, 1930,
Vituliconus da Motta, 1991,
Ximeniconus Emerson & Old, 1962,*
Yeddoconus Tucker & Tenorio, 2009.*

Примітка: Зірочка * вказує роди, які Tucker & Tenorio 2009 відносили до родини Conilithidae .

Примітки 

Черевоногі
Родини молюсків
Conidae